

Селище міського типу:
 Копані — Донецька область, Амвросіївський район
Села:
 Копані — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Копані — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Дубовиківська сільська громада
 Копані — Донецька область, Покровський район
 Копані — Запорізька область, Пологівський район, Воздвижівська сільська громада
 Копані — Запорізька область, Пологівський район, Оріхівська міська громада
 Копані — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Копані — Луганська область, Старобільський район
 Копані — Львівська область, Золочівський район
 Копані — Миколаївська область, Вознесенський район
 Копані — Рівненська область, Дубенський район
 Копані — Харківська область, Лозівський район
Селища:
 Копані — Миколаївська область, Баштанський район
 Копані — Херсонська область, Херсонський район
Залізниця:
 Копані — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Копані
 Копані (Столинський район)